Руса́новский мост — название мостов.

 В Киеве:
 Русановский мост — разрушенный.
 Русановский метромост
 Русановский мост — мост через реку Утку по Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.